Валерио Ернандез има више значења:

 Валерио Ернандез (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Валерио Ернандез (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику